Чемпіонат Андорри 2012–2013 — 18-й сезон чемпіонату Андорри з футболу. Переможцем вдруге став Лузітанос.

Перший етап

Підсумкова таблиця 

  

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

Примітки: 
1. Клуб Уніо Еспортива візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2013—2014 як переможець Кубка Андорри з футболу 2013

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

Позначення:

Результати

Плей-оф 
Енкамп залишився в Першому дивізіоні на наступний сезон.

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20/26 травня 2013

|}

Посилання 
 Чемпіонат Андорри на soccerway 

2012—2013
Андорра
Андорра